Headache puede referirse a:

Headache (Big Black): un EP de 1987 de la banda de post-hardcore, noise rock y punk rock Big Black.
Headache (Grimm): un episodio de la cuarta temporada de la serie de TV Grimm.

 Headache: Canción de The Fourth Alice.